Eric Carlberg (1880-1963) – tiratore a segno, schermidore e pentatleta svedese,  fratello gemello del tiratore Vilhelm
 Pelle Carlberg (1969) – cantautore svedese
 Vilhelm Carlberg (1880-1970) – tiratore a segno svedese